Hatcher ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Hatcher (* 1944), US-amerikanischer Mathematiker
 Anna Granville Hatcher (1905–1978), US-amerikanische Romanistin und Linguistin
 Charles Floyd Hatcher (* 1939), US-amerikanischer Politiker
 Charles Ray Hatcher (1929–1984), US-amerikanischer Serienmörder
 Derian Hatcher (* 1972), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Gene Hatcher (* 1959), US-amerikanischer Boxer
 Gerrit Hatcher (* ≈1985), US-amerikanischer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Harley Hatcher (* 1939), US-amerikanischer Musikproduzent und Songwriter
 Jeffrey Hatcher, amerikanischer Drehbuchautor 
 John Bell Hatcher (1861–1904), US-amerikanischer Paläontologe
 Julian Hatcher (1888–1963), US-amerikanischer General, Ballistiker und Erfinder
 Kevin Hatcher (* 1966), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Michael Hatcher (* 1940), britischer Schatzsucher

 Teri Hatcher (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin
 William S. Hatcher (1935–2005), US-amerikanischer Mathematiker, Philosoph und Theologe

Hatcher ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hatcher (Georgia)
 Hatcher (Kentucky)
 Hatcher (North Carolina)
 Hatcher (Virginia)
 Hatcher (West Virginia)
 Hatcher Pass, Pass in Alaska

Hatcher steht für:
 Hatcher Bluffs, Felsenkliffs im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Hatcher Island, Insel im Archipel der Dailey Islands vor der Ostküste des Viktorialands, Antarktika
 Brew-Hatcher Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller